Bajkeverő majom (Curious George) 2006-ban bemutatott amerikai film, rendezte, Matthew O'Callaghan
 Bajkeverő majom (Curious George) (2006–2015) között futott amerikai animációs sorozat